est la formule brute de plusieurs isomères.

 dronabinol, numéro CAS 
 progestérone, numéro CAS 
 tétrahydrocannabinol, numéro CAS 
 cannabidiol, numéro CAS